Pierrerue (Alpes-de-Haute-Provence)
Pierrerue (Hérault)